«Контакт» може значити:
 Контакт — зіткнення, зв'язок, взаємодія.
 Контакт — речовина.
 Кіностудія «Контакт»
 Скорочена назва соціальної мережі В Контакті
 Контакт — система зближення та стикування по програмі Н-1-Л3

Фільми 

 «Контакт» — радянський художній фільм-драма 1930 року.
 «Контакт» — радянський таджицький двосерійний телевізійний художній фільм 1981 року.
 «Контакт» — американський науково-фантастичний драматичний фільм 1997 року.
 Контакт — російський драматичний серіал 2021 року.

Види контактів 
 Блок-контакт
 Водонафтовий контакт
 Газонафтовий контакт
 Газоводяний контакт
 Геологічний контакт
 Електричний контакт
 Тепловий контакт
 Контакт соціальний